Die Kategoria e Parë 1951 (sinngemäß: Erste Liga) war die 14. Austragung der albanischen Fußballmeisterschaft und wurde vom nationalen Fußballverband Federata Shqiptare e Futbollit ausgerichtet. Die Saison begann am 14. Januar und endete am 1. Juli 1951.

Saisonverlauf 
Im Vergleich zum Vorjahr wurde die Liga weiter aufgestockt, sodass sie nun vierzehn Mannschaften umfasste. Bardhyli Lezha und Spartaku Pogradec waren 1950 aus der Kategoria abgestiegen. Aus der damals noch zweitklassigen Kategoria e dytë stiegen für 1951 der FK Tomori Berat, Shqiponja Gjirokastra, Spartaku Qyteti Stalin (das frühere Spartaku Kuçova) und Spartaku Shkodra, das seine erste Erstliga-Spielzeit absolvierte, auf. Außerdem gaben sich alle Teilnehmer bis auf Dinamo und Partizani Tirana sowie die Aufsteiger Spartaku Qyteti Stalin und Spartaku Shkodra den sozialistischen Namen Puna (dt. Arbeit). Titelverteidiger war KS Dinamo Tirana.

Die Meisterschaft wurde nach einer in Meister- und Abstiegsrunde ausgetragenen Saison 1950 wieder in einer regulären Saison mit Hin- und Rückrunde ausgetragen. Alle Teams traten je zweimal gegeneinander an. Ein Absteiger wurde nicht ermittelt.

Insgesamt fielen 668 Tore, was einem Schnitt von 3,7 Treffern pro Partie entspricht. Torschützenkönig wurde Refik Resmja von Partizani Tirana mit 59 Treffern in 23 absolvierten Spielen. Damit ist Resmja der erfolgreichste Torschütze in der albanischen Fußballgeschichte innerhalb einer Saison. In der Geschichte aller Fußballmeisterschaften der Welt liegt Resmja bezogen auf die Treffer innerhalb einer Saison auf Platz fünf. Mit seinem Toreschnitt von 2,57 pro Partie in dieser Spielzeit ist Resmja sogar weltweit in Führung. Unter anderem erzielte Resmja in drei Partien jeweils sieben Tore.

Dinamo Tirana konnte in einer erneut knappen Entscheidung den albanischen Meistertitel verteidigen. Nach 26 absolvierten Partien betrug der Vorsprung auf Verfolger Partizani Tirana  zwei Punkte, auch weil Dinamo ungeschlagen blieb. Nur sieben Gegentore musste der Hauptstadtklub hinnehmen. Die meisten Tore aller Teams verzeichnete Partizani: 136 Treffer konnten erzielt werden. Mit schon fünfzehn Zählern Rückstand kam Rekordmeister Puna Tirana (früher: SK Tirana und 17. Nëntori Tirana) auf Rang drei ein, knapp vor Puna Shkodra. Auf Platz fünf lag nach Abschluss der Saison Puna Korça vor Puna Kavaja. Es folgten Puna Durrës und Puna Elbasan. Bester Aufsteiger wurde Puna Berat auf Rang neun, dicht gefolgt von Spartaku Shkodra. Puna Vlora, Puna Gjirokastra und Puna Fier belegten die Plätze elf bis dreizehn. Nur zwei Siege, lediglich zehn erzielte Treffer und 104 Gegentreffer brachten Neuling Spartaku Qyteti Stalin den letzten Tabellenplatz.

Vereine

Abschlusstabelle 

 Kreuztabelle

Die Mannschaft des Meisters Dinamo Tirana

Literatur

Einzelnachweise 

1951
Fußballsaison 1951